Notícia — no contexto do jornalismo
Notícia (álbum) — da banda Khorus
Notícias (Moçambique) — um dos principais jornais de Moçambique
Notícias (canção) — da cantora brasileira Marina Lima
Notícias MTV — um telejornal exibido na MTV Brasil

Desambiguações de jornais
Desambiguações de música
Desambiguações de televisão